Тетяна Кодзаєва (нар. 1998, м. Івано-Франківськ) — українська фешн-блогерка і підприємиця, володарка міжнародної премії Influencer of the Year 2019 рамках MFW. Засновниця бренду аксесуарів The Kode.

Станом на жовтень 2021 року має понад мільйон підписників в Instagram.

Кар'єра 
З 2015 року Тетяна почала вести мікроблог в Instagram, на якому протягом місяця з’явилось 15 тисяч підписників. Основною тематикою є мода, стиль та лайфстайл.

Першою співпрацею стала реклама оптичної компанії. Згодом Тетяна співпрацювала з Dior, Tom Ford, Fendi, Givenchy, Boucheron, Porsche, Apple, Van Cleef and Arpels, Bulgari, Max Mara, Guerlain, Moschino та іншими брендами. З 2020 року є обличчям бренду Boucheron.

У 2020 році заснувала бренд аксесуарів The KODE.

У жовтні 2021 року стала першою українкою, яка підписала контракт з Fendi.

Досягнення 

 Перемога у премії European Fashion Union та звання Інфлюенсер року  за підсумками тижня моди в Мілані у 2019

 Найкращий блогер України 2020 року

Зовнішні посилання 
Офіційний сайт

Примітки 
Народились 1998
Блогери України
Блогерки
Уродженці Івано-Франківська